Kauri (slak), zeeslak in Nieuw-Guinea waarvan de schelp als ruilmiddel wordt gebruikt.
Kauri (plant) (Agathis australis), plant uit de apenboomfamilie
Kauri (organisatie), netwerk duurzaam (internationaal) ondernemen in België.